Moita kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Moïta, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Portugal 

 Moita (kommun), Setúbal, 
 Moita, Moita, ort, Setúbal, 
 Moita (freguesia i Portugal, Setúbal, Moita, lat 38,64, long -8,97), 
 Moita (freguesia i Portugal, Aveiro), Anadia, 
 Moita (freguesia i Portugal, Guarda), Sabugal, 
 Moita (freguesia i Portugal, Leiria), Marinha Grande,